Tine Deckers (* 5. Juli 1978) ist eine belgische Triathletin und mehrfache Ironman-Siegerin (2009, 2010, 2012, 2014 und 2016).

Werdegang 
Tine Deckers startet seit 2005 im Triathlon und gleich im ersten Jahr wurde sie Belgische Triathlon-Meisterin (neben Luc Van Lierde bei den Männern).

Triathlon-Langdistanz seit 2009 
2009 gewann sie in Nizza den Ironman auf der Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen). Im Juni 2010 und erneut 2012 konnte sie diesen Titel erfolgreich verteidigen.

Nach einer Babypause startete sie im Oktober 2013 wieder beim Ironman 70.3 Lanzarote und wurde Vierte. Im Juni 2014 erzielte sie ihren vierten Sieg in Nizza – mit einem neuen Streckenrekord und persönlicher Bestzeit.

Fünfte Ironman European Championships 2015 
Bei den Ironman European Championships im Juli 2015 in Frankfurt wurde sie Siebte.

Im Juni 2016 konnte sie den Ironman France in Nizza zum fünften Mal gewinnen. Tine Deckers wird von Pieter Timmermans trainiert. Sie startete im Oktober beim Ironman Hawaii, konnte das Rennen aber nicht beenden.

Siegerin Triathlon EDF Alpe d’Huez 2017 
Im Juli 2017 konnte die damals 39-Jährige als erste belgische Triathletin den Triathlon EDF Alpe d’Huez auf der Langdistanz (2,2 km Schwimmen, 118 km Radfahren und 20 km Laufen) gewinnen.
Im Juni 2019 wurde sie Zweite beim Ironman France.

Tine Deckers lebt mit ihrem Mann  und ihrem Sohn  in Wijgmaal.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 

 Website von Tine Deckers

Einzelnachweise 

Triathlet (Belgien)
Belgier
Geboren 1978
Frau